Passi (stad), een stad op het Filipijnse eiland Panay
Passi (Estland), een dorp in Estland, gemeente Peipsiääre
Passi (rapper), een Franse rapper